Choiromyces är ett släkte av svampar. Choiromyces ingår i familjen Tuberaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Choiromyces